La casa dell'amore è un film del 2020 diretto da Luca Ferri, di genere docu-drama.

È stato presentato in anteprima mondiale, con recensioni molto positive, al Festival di Berlino 2020 nella sezione Forum, in gara come miglior documentario e per il Teddy Award, partecipando poi ad altri festival internazionali. La première italiana si è tenuta al Biografilm Festival di Bologna.

Dopo Dulcinea (2018) e Pierino (2018), il film conclude la "trilogia dell'appartamento" di Ferri, tre opere interamente ambientate all'interno di una sola abitazione.

Trama

Alcuni giorni nella vita di Bianca, transessuale di Quarto Oggiaro, figlia di un noto scultore defunto, Cesare Riva. Nel suo monolocale la vediamo alle prese con vari clienti, dalle richieste e pulsioni spesso estremamente particolari (feticismi per il cibo, il solletico, il travestitismo e la religione, giochi a tre, monologhi nichilisti), mentre collabora all'organizzazione di una mostra sul padre e soprattutto aspetta il ritorno da lei del suo grande amore e compagna da molti anni, un'altra trans, Natasha, che da tempo è in Brasile dai parenti e continua a rimandare il ritorno. Le telefonate e videochiamate tra loro si susseguono fino alla festa finale che Bianca organizza per il suo ritorno: ma anche questa volta Natasha non arriva.

Il film unisce il documentario alla fiction: se Bianca e Natasha interpretano loro stesse, e la loro storia e telefonate sono tutte vere, le scene con i clienti, pur ricostruendo fatti reali, sono ricostruite con partecipazioni speciali di amici del regista (il suo attore feticcio Dario Bacis, il critico cinematografico Domenico Monetti della Cineteca Nazionale, il regista Umberto Baccolo e l'artista algerina Assila Cherfi).

Note

Collegamenti esterni
 
 La casa dell'amore su Mymovies
 La casa dell'amore su FilmTv
 La casa dell'amore su Cinemaitaliano.info
 La casa dell'amore su Movieplayer.it

Film drammatici